Экеблад () — шведская фамилия.

 Экеблад, Ева (1724—1786; урождённая Делагарди) — шведский агроном.
 Экеблад, Клас Юханссон (1669—1737) — шведский офицер, участник Великой Северной войны, генерал-майор, граф.
 Экеблад, Христиан Адольфович (1800—77) — шведский писатель.

Примечания